Улица Богдана Хмельницкого () — одна из основных центральных улиц Луцка, с односторонним движением. Начинается на центральной Театральной площади и спускается к площади Братский Мост, в историко-культурном заповеднике.

Древняя история 
Нынешняя улица Богдана Хмельницкого состоит из нескольких бывших улиц, которые развивались в разное время и по-своему. Именно поэтому в различных участках улица имеет разную плотность и давность застройки.

Основную часть улицы составляет направление, которое начало формироваться ещё в княжеские времена в Заглушецком пригороде. Здесь была плотная жилая застройка, представлена остатками полуземляночных сооружений . Первое известное название улицы — Староволодимирская. Она была одним из основных направлений на север рядом с Пречистенской улицей. Староволодимирская улица вела от торговой площади возле Глушецкого моста к воротам укрепленного участка луцких северных окраин — Помостичив . По ней происходила связь Луцка с Владимиром, откуда и название улицы. У дороги, которая шла за укреплениями далее на Владимир, располагалось еврейское кладбище. В XVI в. эта дорога, которая была продолжением Староволодимирской улицы вне Помостичамы, разделилась на два направления — собственно владимирское (улица Ивана Франко) и западное (частично улица Шевченко), которое вело к Чернчицкой переправе по реке Стыр в село Чернчици. В этом же веке уже существовала церковь Воскресения Христова, которая располагалась за городскими укреплениями рядом с воротами на Староволодимирской улице. В 1607 г. церковь развалилась и один из её колоколов перешёл к Пречистенскому монастырю .

XIX века 
Хотя застройка территории за северными укреплениями города началась еще в XVI в., но официально город расширился на север лишь в начале XIX в. В 1803 г. Началась ликвидация укреплений. Улицу Нижнюю, которая от бывших Малых ворот до Дубновской (теперь Леси Украинки) шла вдоль укреплений перпендикулярно Староволодимирской, присоединили к этой улице. А в середине века к ней присоединили уже другую улицу — Госпитальную, которая от Парадной площади (теперь площадь Театральная) спускалась к еврейскому кладбищу. Нижний конец улицы упирался в Дубновскую тем участком, который сегодня является отрезком улицы Сенатор Левчановской .

Располагаясь достаточно близко к центральной улице тогдашнего Луцка Шосовои, Староволодимирькая переняла те же тенденции развития. В XIX в. здесь возводились многие коммерческие, офисных, жилые дома кирпичного и других стилей. Фасады домов привлекал разнообразной пластикой кирпичного стиля, разные декорные элементы сооружений никогда не повторялись, что придавало каждому дому оригинальность. Кованые козырьки, перила балконов, откосы окон, т.п. создавали впечатление единого ансамбля улицы. Наряду с этими домами располагались и несколько одноэтажных зданий ранних веков.

XX века 

В 1913 г. улицу переименовали в Романовскую, а в 1920 г. — Генрика Сенкевича. Улица Сенкевича была довольно людной. Здесь располагалось почтовое отделение, одно из помещений Луцкой украинской гимназии (где преподавали Модест Левицкий, Ярослав Галан), Волынский музей, управления староства, офис PZU, магазинчики и т. д. На этой улице в то время проживала семья Липинских. В 1924 г. здесь был построен Луцкий городской театр имени Юлиуша Словацкого. Сначала его центральный вход был с другой улицы, а на Сенкевича выходил боковой фасад. После войны помещение переделали. В театре ставили пьесы Мольера, Шоу, Словацкого, Шекспира, Запольской и других авторов. В 1941 г. улицу переименовали на Леси Украинки, а в 1958 г. — Богдана Хмельницкого. Здесь в одном из старых домов временно размещался Дворец пионеров. Потом его перенесли в другое место, специально построенное для этого. Также на улице построили кинотеатр.

В конце 1990-х годов произошла реконструкция улицы. Положили новую мостовую, фасады домов обновлены. В 2000 г. здесь открыли памятник покровителю Луцка — Святому Николаю. Сегодня это тихая и довольно симпатичная улица, переполненная транспортом только в рабочие часы будней. На улице расположены Дворец культуры, городская администрация, Волынский еврейский общинный центр им. Исаака Долинского, школа № 1, Кукольный театр, банки, офисы и другие учреждения.

Дома 
Большая часть застройки улицы — это старые отреставрированные дома излома XIX-XX вв. Здесь представлены различные архитектурные стили: модерн, кирпичный стиль, эклектика, конструктивизм, сталинский ампир и другие.

Галерея

Примечания 

Улицы Луцка
Улицы по алфавиту
Улицы Богдана Хмельницкого